Frangokastello (en ) est le nom d'un château et d'une plaine de Crète, en Grèce. Frangokastello se situe sur la côte sud de l'île à environ 12 kilomètres à l'est de Sfakiá.

Littéralement « Château-Franc », le château de Frangokastello est construit par les Vénitiens entre 1371 et 1374 afin de sécuriser la région de Sfakiá, alors en prise à la piraterie. Ils nomment la forteresse Saint Nikitas, du nom d'une église voisine. Au cours de la période vénitienne, le bâtiment n'est parfois même pas occupé par une garnison.

De forme rectangulaire, la forteresse possède une tour à chaque angle. Les bâtiments à l'intérieur des murs sont d'époque ottomane.

Lors de la révolution d'Orloff, les troupes turques, en lutte contre les sphakiotes, établissent leur camp à Frangokastello. En 1770, le révolutionnaire crétois Daskaloyánnis dépose les armes à Frangokastello avant d'être mis à mort à Héraklion.

Le , , venu de Grèce pour soulever la Crète, s'y établit avec ses hommes. Chatzimichális Daliánis y est tué ainsi que 338 de ses hommes. Les autres se rendent et Mustapha Pacha fait détruire la forteresse afin qu'elle ne puisse plus être utilisée par des rebelles. Selon la tradition, vers le mois de mai, on peut voir, à l'aube, les ombres des soldats crétois sur les montagnes alentour. Appelées  (, « ombre de la rosée »), l'explication serait un mirage d'origine météorologique.

La forteresse est rénovée lors de la révolte crétoise de 1866-1869 pour les besoins militaires de Mustapha Pacha.

Monument dans le district régional de La Canée
Fort en Grèce
Château réputé hanté
Fortification du XIVe siècle